Ornsay kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Eilean Ornsay, ö, Skottland, Argyll and Bute, 
 Ornsay (ö i Storbritannien), Skottland, Highland, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar